Andrzej Sulewski - artysta uliczny, "Gdański Pirat"
 Jan Sulewski - żużlowiec
 Mikołaj Sulewski - generał brygady Wojska Polskiego